Эльфийская рукопись —  метал-оперы рок-группы «Эпидемия» в духе высокого фэнтези:

 Эльфийская рукопись (2004)
 Эльфийская рукопись: Сказание на все времена (2007)

См. также 

 Сокровище Энии (2014) — продолжение «Эльфийской рукописи»